

Toponyme 

 Kamouraska, seigneurie du Bas-Canada ;
 Kamouraska, municipalité régionale de comté (MRC) du Québec ;
 Kamouraska, municipalité du Québec dans cette même MRC ;
 le comté de Kamouraska au Québec ;
 Kamouraska, un ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867.

Odonyme 
 La Rivière Kamouraska, rivière traversant la municipalité régionale de comté (MRC) de Kamouraska, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent.

Circonscription électorale 
 Kamouraska, ancienne circonscription provinciale
 Kamouraska, ancienne circonscription fédérale
 Kamouraska, ancien district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada
 Kamouraska-Témiscouata, actuelle circonscription provinciale depuis 1973
 Kamouraska—Rivière-du-Loup :
 Kamouraska—Rivière-du-Loup, ancienne circonscription fédérale située au Québec
 Kamouraska—Rivière-du-Loup, union éphémère des circonscriptions provinciales de Kamouraska et de Rivière-du-Loup
 Kamouraska—Rivière-du-Loup—Témiscouata—Les Basques, ancienne circonscription fédérale
 Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, actuelle circonscription fédérale

Titre 

 Kamouraska, roman d'Anne Hébert.
 Kamouraska, film franco-québécois réalisé par Claude Jutra en 1973 avec Geneviève Bujold.
 Kamouraska, chanson de Michel Conte interprétée par Julie Arel.

Divers 
 « Kamouraska », marque de vodka provenant du Québec.